Municipio de Burdette puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burdette (condado de Misisipi, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Burdette (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.